Stothard ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Alfred Stothard (1786–1821), englischer Maler und Antiquar
 Hamish Stothard (1913–1997), britischer Mittelstreckenläufer
 Lisa Stothard (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Stothard (1755–1834), englischer Maler und Kupferstecher

Siehe auch:
 Herbert Stothart